Razpotje (gmina Idrija)
 Razpotje (gmina Zagorje ob Savi)